Por Boyle pode estar à procura de:

Localidades 
 Boyle (Alberta)
 Boyle (Irlanda)
 Boyle (Mississippi)

Pessoas 
 Boyle (personagem)
 Robert Boyle

Desambiguação